Csányi János (17. század) soproni polgár, naplóíró
 Csányi János (1787–1870) ügyvéd
 Csányi János (1854–1899) jogtudós, takarékpénztári igazgató, tisztiügyész
 Csányi János (1931–) operaénekes, színész
 Csányi János (1966–) színész
 Csányi János (1957–) díszítő festő, festő